zegar (czasomierz)
 zegar (generator)
 Zegar (gwiazdozbiór)
 Zegar – jaskinia w Dolinie Wodącej na Wyżynie Częstochowskiej
 Zegar (strongman) – konkurencja w zawodach strongman
 Zegar – obraz autorstwa Paola Uccella